Staudengarten bezeichnet:

 allgemein einen mit Stauden gestalteten Landschaftsgarten oder -park
 Staudengarten (Dresden), Stadtpark am Neustädter Elbufer in Dresden
 Staudengarten, einen Abschnitt im Großen Garten in Dresden, siehe Großer Garten (Dresden)#Der Große Garten unter der Leitung Bouchés